La Coupe Intertoto 2005 est la onzième édition de la Coupe Intertoto organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA). Elle se déroule de juin à août 2005. 

La compétition est remportée par le RC Lens, l'Olympique de Marseille et le Hambourg SV qui sont ainsi qualifiés pour la Coupe UEFA 2005-2006.

Premier tour 

Les matchs du premier tour se sont tenus les 18 et 19 juin pour les matches aller, et les 25 et 26 juin pour les matches retour.

Deuxième tour 

Les matchs du deuxième tour se sont tenus les 2 et 3 juillet pour les matches aller, et les 9 et 10 juillet pour les matches retour.

Troisième tour 

Les matchs du troisième tour se sont tenus les 16 et 17 juillet pour les matches aller, et les 23 et 24 juillet pour les matches retour.

Demi-finales 

Les demi-finales se sont déroulées le 27 juillet pour les matches aller, et le 3 août pour les matches retour.

Finales 

Les matches se sont disputés les 9 et 23 août.

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue des Champions 2005-2006
 Coupe UEFA 2005-2006

Coupe Intertoto
Football en 2005